Verspannung steht für
 Verspannung, eine andauernde, schmerzhafte Anspannung einzelner oder ganzer Muskelgruppen über den normalen Tonus hinaus
 Verspannung (Teppichboden), das Verlegen von Teppichboden in einem Raum mit Hilfe von Nagelleisten
 Verspannung (Physik), Kurzbezeichnung für die mechanische Spannung, mit der Materialien auf eine (durch äußere oder innere) Einflüsse hervorgerufene Verformung reagieren
 Verspannung in Kristallen, siehe Doppelbrechung
 eine Konstruktion in Bauwesen oder Fahrzeugbau, bei der Stabilität (Standfestigkeit) oder Elastizität durch unter mechanischer Spannung stehende Bauteile wie Seile oder Drähte erreicht wird, die Zugkräfte aufnehmen

Siehe auch:

 Spannung (Mechanik)
 Spannung